Артаксеркс I - цар Персије, владао од 465. п. н. е. до 424. п. н. е.
 Артаксеркс II - цар Персије, владао од 404. п. н. е. до 358. п. н. е.
 Артаксеркс III - цар Персије, владао од 358. п. н. е. до 338. п. н. е.